Rajd Szwecji 2018 (66. Rally Sweden) – 66. Rajd Szwecji rozgrywany w Szwecji od 15 do 18 lutego 2018 roku. Była to druga runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozegrany na śniegu i lodzie.  W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcą rajdu została belgijska załoga Thierry Neuville i Nicolas Gilsoul jadąca Hyundaiem i20 Coupe WRC, dla kierowcy Hyundaia to siódme zwycięstwo w mistrzostwach świata. Neuville wygrywając trzeci odcinek specjalny zapisał jednocześnie na swoim konci 140 oesowy triumf w rajdowych mistrzostwach świata. Drugie miejsce zajął Irlandczyk Craig Breen, który dzięki temu zaliczył swój najlepszy do tej pory rajd w mistrzostwach WRC. Trzecie miejsce zdobyła druga załoga Hyundaia: Andreas Mikkelsen i Anders Jaeger. Dla Mikkelsena było to dwudzieste drugie podium w mistrzostwach WRC, a pierwsze w barwach koreańskiej marki. Jedyna polska załoga, która dotarła do mety Łukasz Pieniążek i Przemysław Mazur, jadąca Škodą Fabią R5, dojechała na dziewiątym miejscu w klasyfikacji WRC 2, otrzymując na koniec dwuminutową karę za przekroczenie limitu wykorzystanych opon.

Lista startowa 

Poniższa lista startowa spośród 66 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu  
W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage, a w klasyfikacji Junior WRC dodatkowe punkty przyznawane są za każdy wygrany odcinek specjalny.

Wyniki po 2 rundzie 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

Rajd Szwecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2018
2018 w Szwecji